Celestina puede hacer referencia a:

 Celestina, un mineral.
 El nombre común de la planta Achillea millefolium.
 El nombre común de la planta Jasminum fruticans.

También, Celestina o La Celestina puede referirse a:
 Celestina, alcahueta, quien facilita, procura o encubre encuentros amorosos.
 La Celestina, obra literaria del siglo XVI.
 La Celestina, ópera de 1902 compuesta por Felipe Pedrell.
 La Celestina, película española de 1969.
 La Celestina, película española de 1996.

Enlaces externos